Undine Kurth (née le  à Tanndorf) est une femme politique allemande (Alliance 90 / Les Verts). 

De 2005 à 2013, elle est l'un des quatre directeurs parlementaires du groupe parlementaire Alliance 90 / Les Verts.

Biographie 
Undine Kurth apprend d'abord le métier d'infirmière, puis étudie le design d'intérieur et le design industriel à Halle-sur-Saale de 1972 à 1978. Depuis, elle travaille comme architecte d'intérieur et designer diplômée. Ondine Kurth est mariée. 

Undine Kurth est vice-présidente du réseau allemand de conservation de la nature (DNR) depuis 2012.

Parti 
Après qu'Undine Kurth se soit impliquée dans une initiative citoyenne contre un projet de construction de routes dans le Harz, elle est devenue en 1994 membre du parti Alliance 90/Les Verts. La même année, elle est élue porte-parole des Verts en Saxe-Anhalt. Après son élection au Conseil exécutif fédéral en 2000, elle démissionne de ce poste de porte-parole et de présidente régionale. Elle fait toujours partie du comité exécutif fédéral jusqu'en 2002. Plus tard, elle reprend le bureau de la présidence du Land jusqu'en 2008. Depuis lors, elle est membre du Conseil d'État de Saxe-Anhalt.

Parlementaire 
De 2002 à 2013, elle est membre du Bundestag. Depuis lors, elle est porte-parole du groupe parlementaire du Bundestag Alliance 90 / Les Verts pour le tourisme et la conservation de la nature. En , elle est élue directrice générale parlementaire du groupe des Verts. Depuis , elle est également porte-parole de la politique de bien-être animal. 

Undine Kurth est toujours élue au Bundestag via la liste proportionnelle de Saxe-Anhalt dans la circonscription de Harz.

Liens externes 

 Site Web de Undine Kurth

Références 

Député de la quinzième législature du Bundestag
Député de la seizième législature du Bundestag
Député de la dix-septième législature du Bundestag
Personnalité de l'Alliance 90/Les Verts
Naissance en septembre 1951
Naissance à Colditz